zespół w urzędzie lub innym zakładzie pracy – komórka organizacyjna
 zespół muzyczny – grupa wykonawców muzycznych
 zespół chorobowy (syndrom) – grupa objawów charakterystycznych dla danej choroby

Zobacz też 
 wszystkie artykuły o tytułach rozpoczynających się od słowa „zespół”